USS Montpelier war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach der Stadt Montpelier benannt wurden:

 USS Montpelier (1917)
 USS Montpelier (CL-57)
 USS Montpelier (SSN-765) (U-Boot)

Montpelier
Montpelier (Vermont)